Суперкубок Европы 1978 года () — 6-й розыгрыш Суперкубка Европы. Матчи прошли 4 и 19 декабря на стадионе Емиля Версе в Брюсселе и на стадионе Энфилд в Ливерпуле. В турнире встретились победитель Кубка европейских чемпионов 1977/1978 «Ливерпуль» и победитель Кубка обладателей кубков УЕФА 1977/1978 «Андерлехт». Обладателем Суперкубка Европы стал бельгийский «Андерлехт», переигравший «Ливерпуль» по сумме двух встреч со счётом 4:3 (домашняя победа 3:1 и поражение в гостях 1:2).

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 

1978
Суперкубок УЕФА
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Ливерпуль»
Декабрь 1978 года
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
События 4 декабря
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1978 году
Международные спортивные соревнования в Ливерпуле
События 19 декабря
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1978 году